Grace Protestant Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Protestant Episcopal Church (Washington, D.C.), NRHP-ID 71001001
 Grace Protestant Episcopal Church (Red Cloud, Nebraska), NRHP-ID 82004931